Antolínez ist der Familienname folgender Personen:

 José Antolínez (1635–1675), spanischer Maler
 Juan Cansino y Antolínez (1826–1897), spanischer Organist, Pianist, Komponist und Musikpädagoge